Raymond Louis  Guevara (16 de diciembre de 1995, Carolina, Puerto Rico), conocido artísticamente como Lary Over, es un cantante, compositor y pastor  cristiano, considerado uno de los exponentes más importantes del Latin Trap, junto a Anuel AA, Bad Bunny y Farruko. Se lanzó a la fama en 2015, al publicar su primer tema «Tú Me Enamoraste», el cual se viralizó poco tiempo después de ser lanzado. Entre sus canciones más conocidas están «Diabla» con Farruko y Bad Bunny y «Tu Me Enamorastes (Remix)» con Anuel AA, Bryant Myers, Almighty y Brytiago, las cuales tienen certificación Oro y Platino por RIAA, y han entrado en listas de Billboard.

Lary Over trabajó con el productor Young Hollywood, siendo luego firmado con el sello discográfico de Farruko, Carbon Fiber Music. En 2022, anunció su conversión al cristianismo desde marzo del 2021, alejándose definitivamente de la música.

Biografía 
Guevara es de ascendencia puertorriqueña y salvadoreña por su padre, al cual conoció en junio de 2018, gracias al programa de Don Francisco como regalo del día de los padres, tras realizar una larga campaña por redes para dar con él. Lary Over creció con su madre y abuela en Carolina (Puerto Rico), residían en un barrio con severos problemas de seguridad, el dinero era escaso, sin embargo, su madre y él trabajaron duro para sostenerse. Desde temprana edad se mostró interesado por la música, llegando a participar en numerosos concursos escolares. Durante este periodo su inspiración musical era el rapero Meek Mill.

Carrera musical

Inicios (2015) 
En 2015, después de haber desarrollado su propio estilo y escribir sus primeras composiciones decidió lanzar su primera canción, titulada «Tú Me Enamoraste», en colaboración con Bryant Myers y Brytiago. Esta canción fue muy bien recibida por el público, convirtiendo al cantante en tendencia. El éxito de la canción le valió el lanzamiento del remix, publicado el 6 de abril de 2016; este remix contó con la colaboración de Anuel AA, Bryant Myers, Brytiago y Almighty, actualmente tiene más de 150 millones de reproducciones en el canal de YouTube de la compañía Young Hollywood. Este sencillo obtuvo una placa de certificación de la RIAA en platino.

Desde la publicación de su primer tema, en poco tiempo realizó colaboraciones con grandes referentes de la escena urbana como Farruko, Bryant Myers, Anuel AA y Almighty, entre otros. En el trascurso de 2016 lanzó numerosas canciones de la mano de Young Hollywood, entre las canciones más destacadas están: «Desnúdate» junto Bryant Myers y Jahzel, «Threesome», «Caribe Hilton» con Bryant Myers, «Loco de amor» junto a Randy, «Perdóname» con Mike Towers y «Booty Call» junto a Farruko; esta última y «Snap Chat» en colaboración con Anuel AA, fueron un rotundo éxito.

Ese mismo año firmó contrato con el sello discográfico Carbon Fiber Music, por medio del cual publicó a partir de 2017, en este año aparecen los éxitos Diabla Remix, junto a Farruko y Bad Bunny; la canción cuenta con un vídeo en el canal oficial de Farruko, actualmente tiene 85 millones de reproducciones en YouTube. Seguido lanzó «Recuerdo» con Kelmitt y Farruko, todos estos temas cuentan con más de 10 millones de reproducciones, asimismo, participó en la canción «Solo» con El Nene La Amenaza.

Debut discográfico: El Wason BB (2018) 
Publicó su primer álbum, titulado El Wason BB (2018), disco que incluye catorce canciones; entre estas se destacan «Sola», «Harley Quinn» con Rvssian, «Henny» con Rvssian y «Solo Remix» junto a Amenazzy y Farruko. Este álbum se posicionó en los ránquines musicales de América Latina, incluyéndose en el listado de Billboard Top Latin Albums. En otras plataformas como Itunes y Spotify, también logró números importantes. Ese mismo año participó en el álbum de Noriel, Trap Capos II, con Arcángel, Bad Bunny, Bryant Myers, Farruko, Prince Royce y Zion.
 ref></ref>

Entre 2017 y 2018, ha llevado a cabo numerosas presentaciones en Estados Unidos, estableciéndose como uno de los artistas del Latin trap más escuchados en el país, asimismo, ha visitado varios países de Latinoamérica y Centroamérica. Los temas más recientes del artista son «Súbete» con Lirico en la Casa, el cual cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube, y «Bella Bella», luego de esto, hubo silencio en redes sociales por un largo periodo de tiempo. Estuvo nominado en 2020 como "Mejor artista Norte" en Premios Heat.

Retiro de la música y conversión al cristianismo (2021) 
En 2022, a través de un video subido a su cuenta de Instagram, acompañado de un largo texto donde cita varios versículos de la Biblia, Raymond Guevara, su nombre de pila, reveló el motivo por el cual se retiró de la música por varios meses. Detalló que desde el 31 de marzo de 2021, durante un año y dos meses que tiene de conocer los caminos de Dios, ha tratado de dedicarle tiempo a este nuevo camino. También dejó claro que no volverá a sacar música secular, pues ahora se dedicará a la predicación.

Discografía

Álbumes de estudio 
 2018: El Wasón BB

Premios y reconocimientos 

 Premios Heat Latin Music 2020: Artista urbano Norte

Certificaciones de la RIAA 

 «Sola»: Gold
 «Qué tengo que hacer» (con Farruko): Platinum
 «Diabla» (con Farruko y Bad Bunny): Platinum x2
 «Por perro» (con Sebastián Yatra y Luis Figueroa): Platinum x4

Referencias 

Nacidos en 1995
Cantantes de reguetón
Cantantes de trap